Katrina, catastrophe naturelle en Floride et en Louisiane en  ; 
 Katrina, un téléfilm réalisé à la suite de cette catastrophe.
 Cyclone Catarina,  ;
 Katrina and the Waves, groupe de pop rock américano-britannique ;
 Katrina, film sud-africain de 1969.

Prénom 
 

pl:Postacie z cyklu Dziedzictwo#Katrina